Санта-Крус-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 15,15 км². Население — 469 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы